Pes eller PES kan syfta på:

 Pes – latin för fot
 Pes (romersk längdenhet) – romersk längdenhet
 PES – tv-spelsserie med fotbollsspel från Konami, se Pro Evolution Soccer
 PES – förkortning för Party of European Socialists, ett socialdemokratiskt europeiskt parti, se Europeiska socialdemokratiska partiet